

Кія — річка, притока Єнісею
 Кія — річка, притока Маноми (басейн Амуру)
 Кія — річка, притока Непи (басейн Єнісею)
 Кія — річка, притока Уссурі (басейн Амуру)
 Кія — річка, притока Чулиму (басейн Обі)
 Кія — річка, притока Шилки (басейн Амуру)
 Кія — річка, притока Вичегди (басейн Північної Двіни)
 Кія — присілок, Заполярний район, Ненецький автономний округ, Архангельська область
 Кія — селище, район імені Лазо, Хабаровський район